El Castillo (Chichén Itzá), of de Piramide van Kukulcán, een trappiramide in Chichén Itzá in de staat Yucatán in Mexico
El Castillo (Mayapán), of de Piramide van Kukulcán, een trappiramide in Mayapán in de staat Yucatán in Mexico
Grot van El Castillo, een grot en prehistorische site in de Spaanse provincie Cantabrië
El Castillo (Meta), een gemeente in het Colombiaanse departement Meta
El Castillo (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Río San Juan
El Castillo de las Guardas, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla